Ha disputato le Olimpiadi di  e di .

Voci correlate 
 Pallanuoto ai Giochi della XV Olimpiade
 Pallanuoto ai Giochi della XVI Olimpiade

Collegamenti esterni